Lo stiletto è un'arma bianca simile ad un pugnale.

Il termine può inoltre riferirsi a:

Narrativa 
 Stiletto, romanzo di Harold Robbins pubblicato nel 1960

Cinema 
 Un assassino per un testimone (Stiletto) – film del 1969 diretto da Bernard L. Kowalski
 Stiletto – film del 2008 diretto da Nick Vallelonga
 Stiletto – episodio 19 dell'ottava stagione di Smallville

Musica 
 Stiletto – album di Lita Ford del 1990
 Stiletto – album di DJ Korsakoff del 2012

Botanica
Stiletto (o Scargia), nome scientifico Stratiotes aloides, erba acquatica perenne

Altro 
 SS-19 Stiletto – missile balistico intercontinentale
 Douglas X-3 Stiletto – aereo sperimentale statunitense